Het wereldkampioenschap superbike van Magny-Cours 2019 was de elfde ronde van het wereldkampioenschap superbike en de tiende ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2019. De races werden verreden op 28 en 29 september 2019 op het Circuit Magny-Cours nabij Magny-Cours, Frankrijk.

Jonathan Rea werd gekroond tot kampioen in de superbike-klasse met een overwinning in de laatste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Álvaro Bautista voor te kunnen blijven.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport
De race werd in de eerste ronde stilgelegd na een crash tussen Nacho Calero, Maximilian Bau en Federico Fuligni. De race werd later herstart over een lengte van 12 ronden.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2019
Magny-Cours